Мекленберг или Мекленбург () может иметь отношение к:

 Мекленбург — историческая область на севере Германии
 Мекленбург-Передняя Померания — земля в Германии